Форкалькье:

 Форкалькье — город и коммуна на юге Франции в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег, в департаменте Альпы Верхнего Прованса.
 Форкалькье — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.
 Форкалькье — округ во Франции, один из округов в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.